Санта Хулија има више значења:

 Санта Хулија, Лас Палмитас (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Санта Хулија (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Хулија (Морелос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Хулија (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Хулија (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Хулија (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Хулија (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Хулија (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Хулија (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Хулија (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Хулија (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Хулија (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Хулија (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Хулија (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Хулија, Лома Бонита (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Хулија, Ел Фреснито (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Хулија, Лас Маранерас (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Хулија (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Хулија, Ел Кападеро (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Хулија, Индустријал Ганадера (Чапала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Хулија, Рахас Парадас (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Хулија (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Хулија (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Хулија, Ел Рефухио (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Хулија (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Хулија (Сан Педро Чолула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Хулија (Тланепантла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Хулија (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Санта Хулија (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Хулија (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Хулија (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Хулија, Блоке 1516 (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Хулија (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Хулија (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Хулија, Ранчо дел Кура (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Хулија (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Хулија (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Хулија (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Хулија (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Хулија (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Хулија (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Хулија (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Хулија (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Хулија (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику